Зиндан:
 Зиндан — традиционная подземная тюрьма-темница в Средней Азии.
 Зиндан — гора высотой 1750 метров в горной системе Кюре, провинция Синоп, Турция.
 Зиндан — башня с воротами XV века в Белграде.